Васенёво — посёлок в составе Зебляковского сельского поселения Шарьинского района Костромской области России.

География 
Расположен на берегу реки Большая Шанга.

История 
Посёлок основан в 1950-х годах на 32 километре Зебляковской узкоколейной железной дороги, построенной в 1946 году.

В 2004 году посёлок был выселен.

Население

Примечания 

Населённые пункты Шарьинского района